Kosnica kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Koznica (bergskedja),

Slovenien 

 Košnica, Občina Šentjur  – ort i Občina Šentjur,